Mulinum ulicinum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Gillies och William Jackson Hooker. Mulinum ulicinum ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ulicinum